El apellido de origen vasco Iturrino puede referirse a alguna de las siguientes personas:
 Francisco Iturrino (1864-1924), pintor español.
 Luciano Iturrino (1963-), exfutbolista español.